Osoby o tym nazwisku:
 Pierre Ollivier – belgijski zapaśnik
 Émile Ollivier – francuski polityk i historyk, adwokat
 Eva Ollivier – szwedzka skoczkini do wody